Kjäll ist der Familienname folgender Personen:

 Jyri Kjäll (* 1969), finnischer Boxer
 Viktor Kjäll (* 1985), schwedischer Curler

Siehe auch:
 Kjell